Охаи има више значења:

 Охаи (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Охаи, Нумеро Трес, Авикола (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику